Die folgende Tabelle listet die Chief Minister von Nagaland mit Amtszeit und Parteizugehörigkeit auf.

Siehe auch 
 Liste der Chief Minister in Indien
 Liste der Gouverneure von Nagaland

Weblinks 
 States of India since 1947 – Nagaland

Nagaland
!